Anatole van Assche, Belgisch componist en musicus
 Anthony van Assche, Nederlands gymnast
 Auguste Van Assche, Belgisch architect
 Ben Van Assche, Belgisch bestuurder
 Danny Van Assche, Belgisch bestuurder en politicus
 Georgine van Assche, Belgisch kunstschilder
 Eugène Vanassche, Belgisch architect
 Francine Van Assche, Belgisch atlete
 Isabelle Catherine Van Assche, Zuid-Nederlands en Belgisch kunstschilder
 Jaak Van Assche, Belgisch acteur en politicus
 Johan Van Assche, Belgisch acteur en regisseur
 Jos Van Assche, Belgisch politicus
 Kris Van Assche, Belgisch modeontwerper
 Modest Van Assche, Belgisch abt
 Walter Van Assche, Belgisch wiskundige en hoogleraar

Zie ook 
 Brouwerij Van Assche (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam